Список синглов № 1 в США в 2004 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2004 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
Этот год стал годом афроамериканской музыки, так как весь год общенациональный хит-парад США возглавляли только песни стиля R&B или хип-хоп (из-за этого засилья год спустя был создан альтернативный чарт Pop 100, или позже «Pop Songs»). В 2004 году 11 синглов были № 1 (без учёта 12-го, «Hey Ya!», который начал лидировать ещё в прошлом 2003 году). Среди лидеров чарта темнокожие дебютанты Сиара, Kanye West, Джейми Фокс, Lil Jon, Petey Pablo, Fantasia Barrino и Pharell.
 Певец стиля R&B Ашер поставил рекорд чартов Billboard своими 4 синглами, возглавлявшими полгода хит-парад (28 недель на № 1) Billboard Hot 100: «Yeah!» (12 недель № 1), «Burn» (8 недель № 1), «Confessions Part II» и «My Boo» (6 недель № 1)..

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2004 год в музыке
 Top Country Albums 2004
 Лучшие синглы США 2004 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2004 года (Billboard)

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2004. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart
Чарты Billboard 2004 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2004 года